Vollmannsdorf ist der Name folgender Orte:

 Vollmannsdorf (Burgebrach), Ortsteil von Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Vollmannsdorf (Gemeinde Esternberg), Ortsteil von Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich